Catholicon, chiesa principale di un monastero ortodosso.
Catholicon, dizionario e grammatica latini, scritto nel 1286 dal domenicano Giovanni Balbi (Johannes Januensis de Balbis).
Catholicon, dizionario trilingue latino-bretone-francese, scritto a metà del XV secolo da Jehan Lagadeuc.